Tom Cox peut désigner :
 Tom Cox (1930- ), un homme politique britannique ;
 Tom Cox (1975- ), un écrivain humoristique britannique ;
 Tom Cox (1988- ), un joueur australien de rugby à XV ;
 Tom Cox, un producteur.

Voir aussi 
 Tom Cox, un cycle de fantasy écrit par Franck Krebs